Espeja de San Marcelino är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Espeja de San Marcelino ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Espeja de San Marcelino är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Espeja de San Marcelino. Runt Espeja de San Marcelino är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Hontoria del Pinar,  km nordost om Espeja de San Marcelino. I omgivningarna runt Espeja de San Marcelino 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon